Євген Олександрович Кафельников (, 18 лютого 1974) - російський тенісист, олімпійський чемпіон 2000 року, колишня перша ракетка світу. 

Кафельніков виграв два турніри Великого шолома і допоміг збірній Росії здобути перемогу в Кубку Девіса в 2002. Перше місце в рейтингу ATP він посів у травні 1999 і утримува його загалом 6 тижнів. 

За стилем гри Кафельников був гравцем задньої лінії. Він успішніше виступав на ґрунтових кортах, хоча непогано почувався також на харді. 

Після завершення тенісної кар'єри любить брати участь у турнірах з покеру, отримуючи запрошення як знаменитість. Любить також грати в гольф.

Посилання 

 Досьє на сайті ATP 

Уродженці Сочі
Почесні громадяни Сочі
Російські тенісисти
Олімпійські чемпіони з тенісу
Російські олімпійські чемпіони
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Олімпійські медалісти з тенісу
Переможці турнірів Великого шлему в одиночному розряді
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді